Toponímia:
 Illa Northbrook, illa russa de la Terra de Francesc Josep
 Northbrook (Illinois), localitat estatunidenca
 Northbrook (Ohio), localitat estatunidenca